Evropsko prvenstvo v atletiki 1934 je prvo evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 9. septembrom 1934 na olimpijskem stadionu v Torinu, Italija. Tekmovanja so potekala v dvaindvajsetih disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org

1934
1934 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Torinu